Jimmy Walker (1881–1946) – amerykański polityk, burmistrz Nowego Jorku
 Jimmy Walker (ur. 1944) – amerykański koszykarz